Le tournoi Carol Weymuller Open 2014 est l'édition 2014 du tournoi Carol Weymuller Open qui se déroule du 30 septembre au 6 octobre 2014 à New York. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Gold 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes. 

Alison Waters l'emporte en finale face à Omneya Abdel Kawy.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Carol Weymuller Open
 Saison 2014 de la WSA

Liens externes 

Carol Weymuller Open
Sport aux États-Unis en septembre 2014
Sport aux États-Unis en octobre 2014
Sport à New York en 2014
Squash en 2014